Йорк може да се отнася за:

 Йорк – град в Северна Англия;
 Йоркшър — графство в Англия
 Йорк – херцогска титла;
 Йорк – английска кралска династия.
 Йорк – друго название на породата кучета йоркширски териер;

Географски наименования 
В англоговорещите страни в чест на английския град много географски обекти носят името Йорк. Сред по-популярните са:
 Йорк — град в щата Западна Австралия;
 Йорк — голям полустров в Северна Австралия;
 Йорк — район на град Торонто, известен с един от най-големите университети в Канада - Йоркски университет;
 Йорк — град в щата Пенсилвания, една от бившите столици на САЩ;
 Окръзи в САЩ
 Йорк (окръг, Вирджиния)
 Йорк (окръг, Мейн)
 Йорк (окръг, Небраска)
 Йорк (окръг, Пенсилвания)
 Йорк (окръг, Южна Каролина)

Известни производни са също: Литъл Йорк, Уест Йорк, Ню Йорк и други.

Хора с фамилия Йорк 
 Фредерик, херцог Йоркски (1763—1827) — втори син на английския крал Джордж III, фелдмаршал от британската армия;
 Дуайт Йорк — футболист от тринидадо-тобагианский;
 Майк Йорк — хокеист от НХЛ;
 Майкъл Йорк – английски актьор;
 Том Йорк — музикант, лидер на рок групата Рейдиохед ();

Вижте също 
 Ханс Давид Лудвиг Йорк фон Вартенбург (1759—1830) — пруски фелдмаршал.